Ясен — распространенное название населённых пунктов, топоним.

В Болгарии:
 Ясен — село в Видинской области;
 Ясен — село в Плевенской области;

В Республике Сербской (Босния и Герцеговина):
 Ясен — село в общине Власеница;
 Ясен — село в общине Илиджа;
 Ясен — село в общине Требине;

В Черногории:
 Ясен — село в общине Плевля.

См. также 
 Ясень (значения)